

Wydarzenia 

 Europa
 Filip V Antygonida zawarł traktat macedońsko-punicki z Hannibalem.
 Podwojenie w Rzymie podatku od majątku () w celu pozyskania funduszy na wojnę z Kartaginą.
 jesień – Sardowie podnieśli bunt przeciw Rzymowi.

Urodzili się 
 Antioch IV Epifanes, król seleudzki (zm. 164 p.n.e.)

Zmarli 
 , przywódca powstania Sardów
 Hieron II, wieloletni przywódca Syrakuz